Фёдор Желтухин:
 Желтухин, Фёдор Николаевич (1824—1883) — контр-адмирал Русского императорского флота.
 Желтухин, Фёдор Фёдорович (1749—1812) — крупный землевладелец, помещик, основатель и владелец одного из первых стекольных заводов в Марийском крае.